Пищальский сельсовет

Кировская область 
 Пищальский сельсовет Оричевского района (преобразован во второй половине 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Пищальский сельсовет Половинского района (упразднён в 2022 году)